Amiclas (em grego: Αμύκλας), na mitologia grega, foi um rei de Esparta.

Ele era filho de Lacedemon e Esparta, filha de Eurotas.

Ele teve três filhos: Égalo, seu sucessor, sem filhos, Cinorta, que sucedeu a Égalo, e Jacinto, o mais novo e belo dos seus filhos, que morreu antes do pai. 

Pausânias também menciona uma irmã de Jacinto, Polibeia (Polyboea),  outra filha de Amiclas, Laodâmia, mãe de Triphylus  e um outro filho de Amiclas, Harpalus, cujo descendente em linhagem patrilinear Patreu foi o fundador de Patras.

Na lenda de Dafne, ninfa por quem Apolo se apaixona e é transformada por Zeus no loureiro, contada por Partênio de Niceia, Dafne é filha de Amiclas.

Ébalo (outro rei de Esparta) foi filho de Cinorta, mas no diário de Díctis de Creta, quando Helena lista seus ancestrais, ela interpõe Argalus (e não Cinorta) como a geração intermediária entre Amiclas e Ébalo: Amiclas gerou Argalus, o pai de Ébalo.

Árvore genealógica baseada em Pausânias:

Ver também 
 Reis de Esparta
Reis mitológicos de Esparta